La Coupe de la CEV masculine 1992-1993 est la  de la Coupe de la CEV.

Participants

Compétition

Tour préliminaire

Tour principal

Premier tour 

|}

Deuxième tour 

|}

Troisième tour

Phase finale

Matchs de classement 

|}

Finale à quatre

Références 
Résultats sur le site de la CEV

Liens externes 
  Site officiel

Challenge Cup masculine
Volley-ball en 1992
Volley-ball en 1993
Volley-ball M3